Moon Shot (настоящее имя Сергей Мошляк, 6 октября 1989) — украинский диджей, музыкант, композитор, и продюсер.
Основатель лейбла «Soul Of Moon Records».
Входит в ТОП 50 лучших диджеев Украины. Лучший продюсер города Кременчуг, по версии Geometria.ru.

Биография 
Сергей родился в городе Владивосток, Россия. В раннем детстве переехал с родителями и начал жить на Украине.
Кроме музыки, Сергей занимается творчеством в разных сферах. Он закончил Полтавский национальный технический университет имени Ю. Кондратюка, архитекторный факультет. По специальности архитектор, дизайнер, работает в данной сфере.
Входит в ТОП 50 лучших диджеев Украины по версие главного DJ портала Украины — TOPDJ. Основатель и резидент Украинского лейбла «Soul Of Moon Records», автор больше 30 треков, некоторые из них были изданы на таких известных лейблах как: Fraction Records (UK), Tasty Music Recordings (RU), System Recordings (USA), Interspace Records (UA)… Тем самым заслужив место на просторах Beatport. Его гостевые миксы и треки не один раз звучали в эфирах лучших радио-станций Украины KissFM, МFM и DJ FM, а также за её границами!

 2011: Участник «Битва Диджеев» от Movida Corona Extra в Харькове. 
 2012: Участник официального PRE-PARTY «GLOBAL GATHERING» г. Кременчуга
 2012: Входит в ТОП 100 лучших диджеев Украины по версии главного DJ портала Украины TOPDJ
 2012: Участник, и соавтор вечеринок под названиям «Бессонная ночь» у ночном клубе «Villa Крокодила»
 2013: Входит в ТОП 50 лучших диджеев Украины по версии главного DJ портала Украины TOPDJ
 2014: Трек «The Shot feat. Moon Shot — Space» стал саундтреком к игре «Conversion» что выйдет в 2015 году.
 2014: Трек «Alnitaque & Moon Shot — EURO» который сделан специально для поддержки Украины, получает большую поддержку у стране та за её границами.
 2014: Входит в ТОП 50 лучших диджеев Украины по версии главного DJ портала Украины TOPDJ
 2014: Интервью с Moon Shot — в прямом эфире «Кременчуцьке Громадське ТБ».

Дискография

Радио 
 Интервью в радио-шоу Clubheads — на волнах радиостанции KissFM.
 TOPDJ Radio Show on KissFM (ТОП 15 треков в номинации drum’n’bass/dubstep рейтинга Топ-треки 2011)
 TOPDJ Radio Show on KissFM  — (Moon Shot Promo Mix на волнах радиостанции KissFM)
 Life Lines radio show by Nik Denisoff #080 (Moon Shot Guest Mix)
 Radio Show Sound Wave 208 [28/10/13] (Moon Shot Guest Mix на волнах радиостанции KissFM)
 Radio Show BASSLIME/Lime Kid [14/01] (Moon Shot Guest Mix на волнах радиостанции KissFM)

Альбомы 
 2012: TECHNOGENESIS Session
 2012: Rhyme (Remix Competition Winners)
 2012: Meeting
 2012: Impressed Neo-Trance Vol. 2
 2013: Summers Voice
 2013: I Am Not Alone
 2013: Random Techno Tunes
 2013: Underground Most Wanted, Vol. 3
 2013: The Feelings
 2013: Some Me
 2014: Out Of Reality

Ремиксы 
 2010: The Prodigy — Omen (Moon Shot remix)
 2010: OST — Bit Soboy (Mr.Dee’az feat. Moon Shot Remix)
 2011: Angelo Taylor — Happy Journey, Gagarin (Mr.Dee’az feat. Moon Shot remix)
 2012: Tigran Oganezov — Rhyme (Moon Shot & ONE Spirit remix)
 2012: Skrillex & Damian Marley — Make It Bun Dem (ONE Spirit & Moon Shot Remix)
 2012: Phantom Project — Happy New Year (ONE Spirit & Moon Shot Remix)
 2012: Phantom Project — Happy Chezz New Year TOPDJ contest (ONE Spirit & Moon Shot Mash-up)
 2013: Chocolate Puma — Whohadchants (ONE Spirit & Moon Shot remix)
 2013: Pendulum — The Island(ONE Spirit & Moon Shot remix)

Миксы 
 2009: Moon Shot — Epatage vol 1.0 (Original Promo Mix)
 2010: Moon Shot — Reverse side (Original Promo Mix)
 2010: Moon Shot — Cub Rub (Original Promo mix)
 2011: Moon Shot — Ice Tea (Summer Mix)
 2011: Moon Shot — Independent of Somebody «Global Gathering Mix Contest»
 2011: Moon Shot — From new page
 2011: Moon Shot — Our Fears (Original Promo Mix)
 2011: Moon Shot — Sleepless (Original Mix)
 2012: Moon Shot — Global Gathering Mix Contest Electric Stage
 2012: Moon Shot — UMF (Original Promo mix)
 2012: Moon Shot — TOPDJ HB MIX CONTEST (Original Promo mix)
 2012: Moon Shot — Godskitchen 2012 contest (Original Promo mix)
 2012: Moon Shot — Halloween (Original Promo mix)
 2012: Moon Shot — TOPDJ OLMECA MIX CONTEST (Original Promo mix)
 2012: Moon Shot — It’s your choice #001 (Promo Podcast mix)
 2012: Moon Shot — It’s your choice #002 (Promo Podcast mix)
 2013: Moon Shot — It’s your choice #003 (Promo Podcast mix)
 2013: Moon Shot — It’s your choice #004 (Promo Podcast mix)
 2013: Moon Shot — Global Gathering DJ Contest (Original Promo mix)
 2013: Moon Shot — It’s your choice #005 (Promo Podcast mix)
 2013: Moon Shot — BBR & TopDJ MIXContest (Original Promo mix)
 2013: Moon Shot — MILLER MIXCONTEST (Original Promo mix)
 2014: Moon Shot — It’s your choice #006 (Promo Podcast mix)

Треки 
 2009: Moon Shot — Inspiration is in me (Original Mix)
 2010: Moon Shot — Without looking back (TopDj Summer Hymn)
 2010: BIXAME feat. Moon Shot — Сash money (Prod. Moon Shot)
 2010: Mr.Dee`az feat. Moon Shot — Morning (Original Mix)
 2010: Mr.Dee`az feat. Moon Shot — RoMaNtic Fusion (Original Mix)
 2011: Mr.Dee`az feat. Moon Shot — Sleep of Reason (Original Mix)
 2011: AmINuts? & Moon Shot feat Nata Bespalaya — No More Us («ТОП-трек Украины 2011, в жанре drum'n'bass,dubstep»)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — The Long Time (Original Mix)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Cover me (Original Mix) [Plastic Pepella rec.]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Meeting (Original Mix) [Plastic Pepella rec.]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Unlimited (Original Mix) [Plastic Pepella rec.]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Underworld [Plastic Pepella rec.]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Screenshot (Original Mix)[MK-60 Records]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Turned up (Original Mix)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Summer’s voice (Original Mix) [MK-60 Records]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Spirit of the Moon (Original Mix)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — В-52 (Original Mix)
 2012: X.E.O.N. & ONE Spirit & Moon Shot — Puer Tea (Original Mix)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Take me summer [System Recordings]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Runaway [System Recordings]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot & Marc Systematic — Impossible (Original Mix)
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — A beautiful dream (Original Mix)[TASTY MUSIC RECORDINGS]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Some me [System Recordings]
 2012: ONE Spirit & Moon Shot — Indianno (Original Mix)
 2013: ONE Spirit & Moon Shot feat. Nata Bespalaya — Out of Reality (Original Mix)
 2013: ONE Spirit & Moon Shot — More dancing (Original Mix)
 2013: ONE Spirit & Moon Shot & Armed Brother — F**k winter, Hi Spring (Original Mix)
 2013: Armed Brother & Moon Shot — Flash of sense (Original mix)
 2013: Armed Brother & Moon Shot — Magic of love [Sasha Funny Music label]
 2013: Armed Brother & Moon Shot — The strings of the rain [Sasha Funny Music label]
 2013: Armed Brother & Moon Shot — I am not alone [Sasha Funny Music label]
 2013: ONE Spirit & Moon Shot — Hope (Original Mix)
 2013: ONE Spirit & Moon Shot — Sunshine [Soul of Moon records]
 2013: ONE Spirit & Moon Shot — The feelings (Original Mix)[Soul of Moon records]
 2013: ONE Spirit & Moon Shot — Lilium (Original Mix) [Soul of Moon records]
 2013: ONE Spirit & Moon Shot — Out of Reality [Soul of Moon records]
 2014: The Shot feat. Moon Shot — Space (OST к игре «Conversion»)
 2014: Alnitaque & Moon Shot — EURO (Vocal Mix)
 2014: Alnitaque & Moon Shot — EURO (Original Mix)
 2014: Alnitaque & Moon Shot — Vitto (GALAXY TEAM ANTHEM)
 2014: Moon Shot & DeFreight & Nevada — Other Side (Original Mix)
 2014: Moon Shot & DeFreight — METRO (Original Mix)
 2014: Moon Shot & DeFreight & Nevada — Other Side (Original Mix)
 2014: DeFreight & Moon Shot — Raged Elements (Original Mix)
 2014: DeFreight & Moon Shot — Spring (Original Mix)
 2014: D&W & Moon Shot — Like A House On Fire (Original Mix)
 2014: Paul Leoric & Moon Shot feat. Julia Smirnova — Alone Rock (Vocal Mix)
 2014: Moon Shot & DeFreight & Nevada — Other Side (Original Mix)
 2014: DeFreight & Moon Shot — Raged Elements (Original Mix)
 2014: D&W & Moon Shot — Grace (Original Mix)
 2014: D&W & Moon Shot — Like A House On Fire (Original Mix)
 2014: ONE Spirit & Moon Shot — Moob (Original Mix)
 2014: ONE Spirit & Moon Shot — Korovay (Original Mix)
 2015: Moon Shot & Cj Edu — The Wizard Of Sound (Original Mix)
 2015: Moon Shot & Cj Edu feat. Julia Smirnova — Snow (Original Mix)
 2015: Moon Shot & Cj Edu — Drob The Bass (Original Mix)
 2015: Moon Shot & Cj Edu — Immortal (Original Mix)
 2015: D&W & Star Night & Moon Shot — Nyaa (Original Mix)

Источники 
 Виктория Ковалевськая / книга «Кременчужани», книга выходит каждый год ко дню города про известных людей Кременчуга / 18.10.2012
 Наталья Войтенко / газета «ТЕЛЕЭКСПРЕСС» (№ 6 от 5/02/14) Комсомольск (Полтавская область) интервью.
 27/06/2015 - Интервью с Moon Shot - прямой эфир "Кременчуцьке Громадське ТБ".
 Интервью с Moon Shot, специально для журнала "ЭТО ЗДОРОВО"! - 21 июля 2015 г.

Послания 

 Официальная страница Moon Shot’а на TOPDJ.UA
 Официальная страница Moon Shot’а на Soundcloud 
 Официальная страница Moon Shot 'а в Твиттер
 Официальная страница Moon Shot’а на Promodj 
 Официальная страница Moon Shot’а на Beatport 
 Официальная страница Moon Shot’а на Showbiza

Примечания 

Диджеи Украины
Композиторы Украины